Den Familiennamen Havergal tragen:

 Beatrix Havergal (1901–1980), englische Gartenbauerin
 Frances Ridley Havergal (1836–1879), englische religiöse Dichterin
 Henry MacLeod Havergal (1902–1989), schottischer Dirigent und Musikpädagoge
 William Henry Havergal (1793–1870), anglikanischer Geistlicher und Autor